Лисиче е малкото на лисицата или прилагателно от лисица и може да се отнася за:

 Лисиче, квартал на Скопие, част от Община Аеродрум, Република Македония;
 Лисиче, село в Община Чашка, Република Македония;
 Лисиче - едно от съзвездията, наричано също Малка лисица и Лисичка

Вижте също 
 Горно Лисиче
 Долно Лисиче
 Ново Лисиче